Суперкубок Естонії з футболу 2021 — 26-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 березня 2021 року між чемпіоном та володарем кубка Естонії клубом Флора  і віце-чемпіоном Естонії клубом Пайде.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2021
Естонія
2021 в естонському спорті
Спортивні змагання в Таллінні